Флаг муниципального образования Бака́льское городское поселение Саткинского муниципального района Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 ноября 2004 года как флаг муниципального образования «Город Бакал» (после муниципальной реформы 2006 года — Бакальское городское поселение) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1742.

Описание 
«Флаг города Бакала представляет собой синее прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре гербовую композицию: жёлтого, по пояс раздетого и стоящего на нижнем крае полотнища рудокопа, сдвигающего влево белый камень с вершины скалы того же цвета».

Обоснование символики 
Город Бакал основан в 1757 году как посёлок при Бакальском железорудном месторождении. С 1951 года имеет статус города. Сегодня Бакал — центр крупного железорудного района (добыча и обогащение руды), что определяет основное направление в развитии города и занятости местного населения.

Добыча железной руды отражена во флаге города рудокопом, сдвигающим камень с вершины горы, что олицетворяет силу и мощь, а также нелёгкий труд горняков.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Скала отождествлена с железорудным разрезом, находящимся вблизи города.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимного сотрудничества.

Синий цвет флага дополняет символику и аллегорически указывает на богатую природу, окружающую город.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением человека